Алахан, Алабанда (, Алахан-Манастыр) — раннехристианский монастырь в Турции. Расположен на территории Исаврии (современный Ичель, провинция Мерсин), которая была частью древнеримской провинции Киликия. Основан в 4 веке как скальный монастырь на южных склонах горной цепи Тавр. В комплекс входит 3 церкви, последовательно расположенные на длинной террасе.

История 
Монастырь расположен в Исаврии между Селевкией (совр. Силифке) и Иконией (Конья).

Раскопки 1950-70-х годов, проводимые Британским институтом в Анкаре под руководством , обнаружили 3 церкви:
 двухнефная церковь-баптистерий 4 века, в полу северного нефа выложен бассейн в форме креста.
 трёхнефная базилика 5 века с порталом, декорированным рельефами с изображением Христа в медальоне, архангелов Михаила и Гавриила и тетраморфа из видения Иезекииля.
 трёхнефная церковь, постороенная предположительно не ранее 462 года, с пирамидальным деревянным шатром на кубовидном барабане. Нефы оформлены двухъярусными аркатурами, интерьер храма декорирован резьбой.

Примечания

Литература 

 
 
 Беляев Л. А. Христианские древности: Введ. в сравн. изучение. М., 1998. C. 286, 307.
 Alahan: An Early Christian Monastery in Southern Turkey/Based on the work of М. Gough. Toronto, 1985.
 Verzone P. Alahan Monastir: Un monumento dell’arte tardo-Romana in Isauria. Torino, 1956;
 Thierry N. Notes sur l’un des bas-reliefs d’Alahan Manastiri, en Isaurie // Cah. Arch. 1962. Vol. 13. P. 46ff.;

Монастыри Турции
Мерсин (ил)
Религиозная архитектура Византии